Новодонецкий — топоним:

 Новодонецкий (Кашарский район)
 Новодонецкий (Милютинский район)

См.  также 
 Новодонецкое
 Новодонецкая